FCA Italy S.p.A. (, Fiat Group Automobiles S.p.A. у 2007–2014) — італійський виробник автомобілів, основне виробництво якого розташоване в Турині (Північна Італія).

З січня 2014 концерну FIAT S.p.A. разом з Chrysler входить в корпорацію FCA.

Підрозділи
 Abarth & C. S.p.A.
 Alfa Romeo Automobiles S.p.A.
 Fiat Automobiles S.p.A.
 Fiat Professional S.p.A.
 Lancia Automobiles S.p.A.

Автобудівні підприємства Італії
Підприємства Турина
Засновані в Італії 2007